Sichelmoos steht für folgende Moosarten:

 Bärlapp-Sichelmoos
 Firnisglänzendes Sichelmoos
 Hakiges Sichelmoos
 Lappländisches Sichelmoos
 Rollblatt-Sichelmoos